Sinan-Pascha-Moschee steht für:
 Sinan-Pascha-Moschee (Bulaq), Ägypten
 Sinan-Pascha-Moschee (Damaskus), Syrien
 Sinan-Pascha-Moschee (Istanbul), Türkei
 Sinan-Pascha-Moschee (Kaçanik), Kosovo
 Sinan-Pascha-Moschee (Prizren), Kosovo